Die BNP Paribas Open 2014 waren ein Tennisturnier, welches vom 6. bis zum 16. März 2014 in Indian Wells stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2014 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der Saison 2014 war es das erste von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000. Parallel dazu fanden in Indian Wells auch die BNP Paribas Open 2014 der Damen statt.

Titelverteidiger im Einzel war Rafael Nadal, der bereits im Achtelfinale gegen Oleksandr Dolhopolow ausschied. Das Finale gewann der Serbe Novak Đoković in drei Sätzen gegen Roger Federer. Im Doppel konnte das US-amerikanische Brüderpaar Bob und Mike Bryan den Titel vom Vorjahr verteidigen. Sie gewannen das Finale in zwei Sätzen gegen Alexander Peya und Bruno Soares.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 96 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Die 32 topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die BNP Paribas Open 2014 fand am 4. und 5. März 2014 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den BNP Paribas Open 2014 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 123 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 51 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 68 kB)

Tennisturnier in Indian Wells
ATP World Tour 2014